Брадек има више значења:
 Брадек (Пенсилванија)
 Брадек (Северна Дакота)